Edina bezeichnet:
 einen Vornamen, siehe Edina (Vorname)
 die Universität von Edinburgh

Edina ist der Name folgender Orte:
 in Liberia, siehe Edina (Liberia)
 in Minnesota, USA, siehe Edina (Minnesota)
 in Missouri, USA, siehe Edina (Missouri)
 in Ghana die Stadt Elmina in der Sprache der Akan, siehe Elmina
 in Ghana ein traditioneller "Staat", heute Bestandteil des Komenda/Edina/Eguafo/Abirem-Distrikts
 in schottisch-gälischsprachigen Gedichten eine poetische Bezeichnung für die Stadt Edinburgh